Volanis ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonis Volanis (* 1948), griechischer Industriedesigner
 Sotis Volanis (* 1971), griechischer Sänger